Rosenbruch ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Rosenbruch (1898–1958), deutscher Politiker (SPD) und Mitglied des Ernannten Braunschweigischen Landtages
 Friedrich Wilhelm Leopold von Rosenbruch (1726–1795), königlich preußischer Generalmajor sowie Erbherr auf Jarchau und Rindtorf (Kreis Stendal)